Maniscalco est un nom de famille d'origine italienne signifiant « Maréchal-ferrant » ; il est notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Anthony Maniscalco, disc-jockey et producteur australien ;
 Claudio Maniscalco (né en 1962), acteur allemand ;
  (né en 1983), pianiste, batteur et compositeur de jazz italien ;
 Fabio Maniscalco (1965–2008), historien, archéologue, architecte, écrivain et universitaire italien ;
  (né en 1954), acteur et acteur de doublage italien ;
  (né en 1973), comédien américain ;
 Stefano Maniscalco (né en 1982), karatéka italien.

Notes et références 

en:Maniscalco